Esistono più comuni francesi con questo nome

 Treban – Allier
 Tréban (Tarn)